Ate ist der Name von:
 Ate (Mythologie), eine Gestalt in der griechischen Mythologie
 (111) Ate, einem Asteroiden
 Ate (Nauru), ein historisches Dorf im nauruischen Distrikt Anibare
 Distrikt Ate, Bezirk der peruanischen Hauptstadt Lima

Die Abkürzung ATE steht für:
 average treatment effect, siehe Durchschnittlicher Behandlungseffekt
 Acute Toxicity Estimates, Schätzwert Akuter Toxizität
 Automatic Test Equipment
 Aussig-Teplitzer Eisenbahn, ehemalige Privatbahn im Norden Böhmens im heutigen Tschechien
 Auslandstätigkeitserlass
 ATE-Bremsen, ein von Alfred Teves gegründetes Unternehmen

Die Abkürzung Ate steht für:
 Air-taxi europe, eine deutsche Regionalfluggesellschaft

ATE